In 2003 werd het 84ste Campeonato Maranhense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 8 maart tot 2 augustus en werd georganiseerd door de FMF. Sampaio Corrêa werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Play-off

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Play-off

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran